

Cinema 
Crazy Love - Compagni di sbronza (Crazy Love) – film del 1987 diretto da Dominique Deruddere
Crazy Love – film del 2007 diretto da Dan Klores e Fisher Stevens

Musica 
Crazy Love – album di Paul Anka del 1958
 Crazy Love – singolo di Paul Anka del 1958
Crazy Love – singolo di Van Morrison del 1970, dall'album Moondance
 Crazy Love – singolo dei Poco del 1979
Crazy Love – singolo dei The Allman Brothers Band del 1979, dall'album Enlightened Rogues
Crazy Love – album di Michael Bublé del 2009
Crazy Love (Hollywood Edition) – album di Michael Bublé del 2010
 Crazy Love – singolo degli Hawk Nelson del 2010
Crazy Love – album degli Hawk Nelson del 2011
Crazy Love – singolo di Marracash del 2021

Televisione 

 Crazy Love – drama coreano del 2022